Wahrmund ist der Nachname von mehreren Personen:

 Adolf Wahrmund (1827–1913), österreichischer Orientalist und Schriftsteller deutscher Herkunft
 Ludwig Wahrmund (1860–1932), österreichischer Jurist
 Ursinus Wahrmund, Pseudonym des deutschen Mediziners Johann Daniel Gohl (1674–1731)